Op de Open Franse Tenniskampioenschappen 2000 speelden de mannen  in het dubbelspel van 29 mei tot en met 11 juni. De als tweede geplaatste Australiërs Mark Woodforde en Todd Woodbridge wonnen het toernooi door in de finale de als derde geplaatste Nederlander Paul Haarhuis en de Australiër Sandon Stolle te verslaan met 7-6(7), 6-4.

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste Helft

Deel 3

Deel 4

Externe link 
 Officiële website Roland Garros
 Uitslagen mannendubbelspel op de ATP-site

Roland Garros
ITF-toernooi in 2000